Улица Гро́мова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Громова — улица в Минске.
 Улица Громова — улица в Витебске.

Казахстан 
 Улица Громова — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Громова — улица во Владивостоке.
 Улица Громова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Громова — улица в Москве.
 Улица Громова — улица в Новосибирске.
 Улица Громова — улица в Пензе.
 Улица Громова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Громова — улица в Сыктывкаре.
 Улица Громова — улица в Твери.
 Улица Громова — улица в Туле.
 Улица Громова — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Громова — улица в Виннице.
 Улица Громова — улица в Севастополе.
 Улица Громова — улица в Черкассах.

См. также 
 Улица Алексея Громова
 Улица Ульяны Громовой
 Громовская улица (Санкт-Петербург)